Due sottomarini della United States Navy sono stati battezzati con il nome inglese del genere di squali Alopias:
  – sottomarino della seconda guerra mondiale
  – sottomarino nucleare degli anni '60